Damstraat (Amsterdam)
Damstraat (Deventer)
Damstraat (Dordrecht)
Damstraat (Haarlem)
Damstraat (Hardinxveld Giessendam) 
Damstraat (Kampen)
Damstraat (Leidschendam)
Damstraat (Rotterdam)
Damstraat (Utrecht)
Damstraat (Zaandam)